Die Bezeichnung Eisernes Dreieck ist mehrdeutig. 

Eisernes Dreieck steht im politischen Sinn für die Interessensverflechtung zwischen Politik, Bürokratie und Wirtschaft:
 Eisernes Dreieck (Japan)
 Iron Triangle (Vereinigte Staaten)

Im militärischen Sinn bezeichnet Eisernes Dreieck ein hart umkämpftes Gebiet:
 Eisernes Dreieck (Korea) zwischen den Städten Chorwon, Kumwha und Pyonggang im Koreakrieg
 Eisernes Dreieck (Vietnam), ein FNL-Gebiet in der Provinz Bình Duong nördlich von Saigon

Des Weiteren ist Iron Triangle eine Beiname mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Central Richmond in Richmond (Kalifornien), begrenzt durch drei Eisenbahnstrecken
 Fostoria (Ohio), Kreuzung dreier Eisenbahnstrecken
 Willets Point (Queens) innerhalb Corona (Queens) aufgrund der dortigen Metallindustrie